Stadión byl sportovní časopis, který vycházel v letech 1953–2006.

Stadión navazoval na týdeník Ruch v tělovýchově a sportu vycházející v letech 1945–1952 a vydávaný Československou obcí sokolskou. Do časopisu přispívali i významní publicisté Ota Pavel nebo Vladimír Škutina. Největšího rozmachu dosáhl časopis v období normalizace, kdy náklad činil až 164 000 výtisků. Dlouhodobým vydavatelem Stadiónu bylo nakladatelství Olympia, které v 80. letech v rámci své stejnojmenné edice vydávalo knižní výtisky článků a reportáží, které se předtím objevily na stránkách časopisu. Po roce 1989 se časopis obtížně vyrovnával s konkurenčním prostředím, což vedlo nakladatelství k odprodeji časopisu. Poslední čísla „tradičního“ Stadiónu v nakladatelství Olympia vyšla v roce 1993. Poté časopis několikrát změnil majitele i formát (logo nicméně zůstalo zachováno) i periodicitu.

Stadión vycházel ve svém hlavním období jako týdeník, nejprve s 16 stránkami. Od roku 1973 měl rozsah 32 stran. Do konce 60. let vycházel téměř výhradně s černobílými fotografiemi. Slovenskou obdobou Stadiónu byl časopis Štart, jehož vydávání bylo již také ukončeno.

Literatura

Externí odkazy 
 Stadion.cz

České sportovní časopisy
Vzniklo 1953
Zaniklo 2006
Zaniklé české časopisy
Československé časopisy